Кензино — село в Ухоловском районе Рязанской области России, входит в состав Ухоловского городского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Малая Мостья в 6 км на юго-запад от райцентра рабочего посёлка Ухолово, в 5 км от ж/д станции Кензино на линии Ряжск — Вернадовка.

История 
Кензино в качестве села с Покровской церковью упоминается в окладных книгах 1676 года. В 1700 году вместо прежней обветшавшей поставлена была новая церковь в прежнее храмонаименование. В 1847 году начато было строительство новой деревянной Покровской церкви с приделами в честь праведников Захария и Елисаветы и св. Николая, окончено в 1862 году. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Ясеневской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 180 дворов.

С 1929 года село являлось центром Кензинского сельсовета Ухоловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе  Ухоловского городского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ухоловского района